311-я чехословацкая эскадрилья (, )  — бомбардировочная эскадрилья Королевских ВВС Великобритании, состоявшая из чехословацких добровольцев и участвовавшая во Второй мировой войне. Позывные пилотов этой эскадрильи начинались с букв KX (с июля 1940 по апрель 1942) и PP (с 1945 по февраль 1946).

История 

Эскадрилья сформирована 29 июля 1940 на авиабазе Хонингтон, куда вошли чехословацкие пилоты, спасавшиеся от нацистов. Основу эскадрильи составляли бомбардировщики Wellington I. В апреле 1942 года из штаба Командования бомбардировщиков эскадрилья была перебазирована в штаб прибрежного командования и начала выполнять задания по надводному патрулированию. В июне 1943 года на вооружение эскадрильи поступили американские бомбардировщики B-24 Liberator, и эскадрилья начала борьбу против немецких субмарин.

За годы войны позывные самолётов не только использовались в радиосвязи, но и наносились на самолёты: буквы KX на «Веллингтоны», буквы PP на «Либерэйторы». В конце войны в июне 1945 года эскадрилья была переподчинена Командованию транспортной авиации и начала совершать перелёты по маршруту Великобритания — Чехословакия. 21 августа 1945 она вернулась в Прагу, а 15 февраля 1946 была распущена официально на базе Миллтаун. Личный состав продолжил службу в ВВС Чехословакии.

Командующие

Авиабазы

Задейстованные самолёты

Память 
 В 1999 году было открыто кафе под именем Air Cafe в Брно, в котором располагается мини-музей.
 Памятник крылатого льва

Примечания

Литература 
 Bowyer, Michael J.F. and Rawlings, John D.R. Squadron Codes 1937-56. Bar Hill, Cambridge, UK: Patrick Stephens Ltd., 1979. ISBN 0-85059-364-6.
 Halley, James J. The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth, 1918-1988. Tonbridge, Kent, UK: Air-Britain (Historians) Ltd., 1988.ISBN 0-85130-164-9.
 Jefford, Wing Commander C.G., MBE, BA, RAF (Retd). RAF Squadrons, a Comprehensive Record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury: Airlife Publishing, 2001. ISBN 1-84037-141-2.
 Capka, Jo and MacDonald, Kendall. Red Sky at Night, the Story of Jo Capka, DFM. London: Anthony Blond, 1958.
 Moyes, Philip J.R. Bomber Squadrons of the RAF and their Aircraft. London: Macdonald and Jane's (Publishers) Ltd., 1964, new edition 1976. ISBN 0-354-01027-1.
 Rawlings, John D.R. Coastal Support and Special Squadrons of the RAF and their Aircraft. London: Jane's Publishing Company Ltd., 1982. ISBN 0-7106-0187-5.
 Rijnhout, Bart M. Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning 1940/1944 (in Dutch). Zutphen, the Netherlands: De Walburg Pers, 1979. ISBN 90-6011-185-0.
 Rijnhout, Bart M. Het mysterie van de L 7788. Oud-bemanning even terug op plek des onheils... (in Dutch). Leidschendam, the Netherlands: House Printing Unit HTM, 1979. No ISBN.
 Rijnhout, Bart M. and Rennison, John P. The Sky is our Ocean. De rol van het 311(Tsjechisch) R.A.F.-squadron tijdens de tweede wereldoorlog (in Dutch). Rotterdam, the Netherlands: Wyt Uitgeverij, 1980. ISBN 90-6007-141-7.

Ссылки 

 No. 311 (Czechoslovak) Squadron at raf.mod.uk Bomber Command history 
 No. 311 (Czechoslovak) Squadron RAF movement and equipment history - Bomber Command 
 No. 311 (Czechoslovak) Squadron RAF movement and equipment history - Coastal Command 
 Air Cafe in Brno, a cafe to commemorate the Czech manned squadron with a small exhibition of memorabilia 

Вооружённые силы Чехословакии во Второй мировой войне
Военно-воздушные силы Великобритании
Вооружённые силы Великобритании во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году